Evropsko prvenstvo v nogometu 1964 je bilo drugo Evropsko prvenstvo v nogometu, ki je med 17. in 21. junijem 1964 potekalo v španskih mestih Madrid in Barcelona. Zmagala je španska reprezentanca, drugo mesto je osvojila sovjetska, tretje pa madžarska.

Tekmovanje

Polfinale

Za tretje mesto

Finale

Statistika

Najboljši strelci 
2 gola
  Ferenc Bene
  Dezső Novák
  Jesús María Pereda

1 gol
  Carl Bertelsen
  Amancio Amaro
  Marcelino Martínez
  Galimzjan Husajnov
  Valerij Voronin
  Viktor Ponedelnik
  Valentin Ivanov

1964
Športne prireditve v Španiji
1964 v športu
Šport v Madridu
Šport v Barceloni